Араслы — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Араслы, Гамид Мамедтаги оглы (1909—1983) — советский азербайджанский учёный-литературовед, доктор филологических наук, академик АН Азербайджанской ССР.
 Араслы, Эльвира Алиевна (род. 22 мая 1937) — советская и азербайджанская писательница и художница.